Le Mans bezeichnet:
 Le Mans, eine Stadt im Nordwesten Frankreichs, davon abgeleitet die Verwaltungseinheit
 Arrondissement Le Mans und neun Kantone, in die das Stadtgebiet unterteilt ist
 Le Mans, kurz für die Motorsportrennstrecke Circuit Bugatti südlich der Stadt
 Le Mans, kurz für die Motorsportrennstrecke Circuit des 24 Heures südlich der Stadt
 Le Mans, kurz für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans für Sportwagen
 Le Mans, kurz für das 24-Stunden-Motorradrennen von Le Mans für Motorräder
 Le Mans (Film) (1971), Film über das 24-Stunden-Rennen

Le Mans ist der Familienname folgender Personen:
 Lömsch Le Mans (* 1966), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:
 Petit Le Mans
 Le Mans 66 – Gegen jede Chance
 Le Mans Sports Car Company
 Le-Mans-Start
 Mans